Kraličky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:
 Kraličky (Chlístovice), Ortsteil von Chlístovice, Okres Kutná Hora  
 Kraličky (Kralice na Hané), Ortsteil von Kralice na Hané, Okres Prostějov